Акатитла има више значења:
 Акатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатитла (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатитла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акатитла (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акатитла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акатитла, Тесмола (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику